Transatlantique est un adjectif qui signifie « qui traverse l'Atlantique » ou « au-delà de l'Atlantique ». Il désigne aujourd'hui souvent les échanges entre les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, que cela soit par voie maritime, aérienne ou les échanges matériels ou immatériels. Il peut aussi désigner les navires ou avions qui effectuent ces traversées. Les courses à travers l'océan Atlantique sont le plus souvent appelées simplement « transat », apocope de transatlantique.

Adjectif Transatlantique 

 Un paquebot transatlantique est un paquebot destiné à la traversée de l'océan Atlantique. Les paquebots transatlantiques sont parfois simplement appelés transatlantiques.
 Un vol transatlantique est un vol qui effectue la traversée de l'océan Atlantique.
 Les câbles télégraphiques transatlantiques désignent l'ensemble des câbles sous-marin posés au fond de cet océan.
 La traite transatlantique désigne la traite des Noirs entre l'Afrique et l'Amérique.
 Les relations transatlantiques sont les relations entre les pays de l'Europe et les pays du continent américain.
 L'union transatlantique est la volonté de former un bloc commun (économique, monétaire, politique, militaire, social) entre les pays membres de l'Union européenne et ceux de l'Alena (Canada, États-Unis et Mexique).
 Le marché transatlantique désigne les échanges commerciaux entre les pays des deux rives de l'océan Atlantique, et est appelé grand marché transatlantique dans le cadre de l'union atlantique.
 Le pont transatlantique désigne symboliquement les liens et efforts fait entre les personnes, les groupes, les entreprises, afin de rendre possible un réel rassemblement.

Apocope Transat 

Les courses transatlantiques, plus connues sous le diminutif « transat » (par apocope), sont des courses de voiliers traversant l'Atlantique :
 La Transat anglaise, transatlantique en solitaire de Plymouth à Boston (auparavant arrivée à Newport) ;
 La Transat Jacques Vabre, transatlantique en double du Havre à Salvador de Bahia ;
 La Transat Lorient-Les Bermudes-Lorient, transatlantique en double aller-retour de Lorient à Lorient (avec bouée à virer aux Bermudes) ;
 La Transat Québec-Saint-Malo, transatlantique ouest-est en équipage de la ville de Québec à Saint-Malo ;
 La Transat 6.50, ou Mini Transat, transatlantique en solitaire sur monocoque de 6,50 mètres ;
 La Transat Paprec, transatlantique en double à bord de monotype Bénéteau Figaro ;
 La Transat BPE, transatlantique en solitaire sur monotype Bénéteau Figaro de Belle-Île-en-Mer à Marie Galante ;
 La Twostar ou Transat anglaise en double, ancienne transatlantique en double de Plymouth à Newport ;
 La Route du Rhum, transatlantique en solitaire de Saint-Malo à la Guadeloupe ;
 La Route de la découverte,  transatlantique de Cadix à San Salvador aux Bahamas.

Mais aussi :
 , diminutif de la Compagnie générale transatlantique, compagnie maritime française ;
 Un transat, chaise longue articulée et pliante utilisée sur les paquebots transatlantiques, d'où elle tire son nom.
 Radio Transat, une radio en Guadeloupe.

Films 
 Transatlantique est un court métrage de Bruce Krebs sorti en 1987.
 Transatlantique (Transatlantic) est un film américain de William K. Howard sorti en 1931.
 Transatlantique est un film français de Christine Laurent sorti en 1997.

Autres 
 Transatlantic est un roman de Colum McCann (Éditions Belfond, 2013).
 Éditions Musicales Transatlantiques est une maison d'édition française de partitions musicales.
 TransAtlantic est un groupe de rock progressif.

Homonymie